Religió:
 Transfiguració (religió)
 Transfiguració de Jesús, esdeveniment narrat en els evangelis sinòptics de Mateu, Marc i Lluc.
 Art: La transfiguració (Rafael), pintura de l'artista renaixentista Rafael Sanzio.
 Edificis:
 Església de la Transfiguració, església franciscana.
 Església de la Transfiguració del Senyor de les Useres, temple catòlic del  al municipi valencià de les Useres (l'Alcalatén).
 Monestir de Santa Caterina del Sinaí o Monestir de la Transfiguració.
 Assignatures de Hogwarts#Transfiguració